Bogdan Tranda (1929–1996) – polski duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, teolog, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Jednota,
 Edward Tranda (1924–2015) – polski biolog, publicysta,
 Hanna Tranda (ur. 1965) – polska działaczka ekumeniczna, pedagog, teolog, członkini Prezydium Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP,
 Lech Tranda (1956–2012) – polski duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, działacz UNICEF,
 Zdzisław Tranda (ur. 1925) – polski duchowny ewangelicko-reformowany, superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL i RP (1978–2002).